

Niemcy 
1 urząd:
 Breitenfelde – urząd w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Herzogtum Lauenburg

1 gmina:
 Breitenfelde – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Herzogtum Lauenburg

Polska 

Dawna nazwa:
 Sierpowo